Alexander Pravda är en slovakisk astronom.

Minor Planet Center listar honom som A. Pravda och upptäckare av 52 asteroider.

Asteroider upptäckta av Alexander Pravda

Se även 
Astronomiska upptäckter av Alexander Pravda

Referenser 

Slovakiska astronomer
Män
Astronomer under 1900-talet